Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams és Venus Williams párosa volt, de ebben az évben a negyeddöntőben vereséget szenvedtek a Jelena Vesznyina−Vera Zvonarjova párostól.

A döntőt Vania King és Jaroszlava Svedova párosa nyerte, miután 7–6(6), 6–2 arányban legyőzték a Vesznyina−Zvonarjova kettőst..

Kiemeltek

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes
 R = feladták
w/o - játék nélkül

Döntők
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Negyeddöntő
| RD2=Elődöntő
| RD3=Döntő
| team-width=195
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams  Venus Williams
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Jelena Vesznyina  Vera Zvonarjova| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Gisela Dulko  Flavia Pennetta
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Julia Görges  Szávay Ágnes
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Květa Peschke  Katarina Srebotnik
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Vania King  Jaroszlava Svedova
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Lisa Raymond  Rennae Stubbs
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Liezel Huber  Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Jelena Vesznyina  Vera Zvonarjova| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Gisela Dulko  Flavia Pennetta
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=
| RD2-team3= Vania King  Jaroszlava Svedova
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Liezel Huber  Bethanie Mattek-Sands
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=
| RD3-team1= Jelena Vesznyina  Vera Zvonarjova
| RD3-score1-1=66
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=
| RD3-team2= Vania King  Jaroszlava Svedova
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

Felső ág
 1. csoport

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Rybáriková  K Zakopalová
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Görges  Szávay Á
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= Csang K-cs  Morita A
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD3-score01-1=w/o
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= J Janković  C Scheepers
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=67
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= J Görges  Szávay Á
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források 
Eredmények

N2